(8251) Исогаи () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 8 ноября 1980 года японским астрономом Тосимаса Фурута в обсерватории города Токай и назван в честь одноклассника первооткрывателя Рэнсукэ Исогаи.

См. также 
 Список астероидов (8201—8300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей